Michelson est un patronyme pouvant faire référence à :

Patronyme 
 Albert Abraham Michelson (1852-1931), physicien américain, d'origine allemande
 Annette Michelson (1922-2018), critique d'art et de cinéma expérimental américaine
 Charles Michelson (1900-1970), fondateur et dirigeant de plusieurs stations de radio et télévisions comme Télé Monte-Carlo et Europe 1., homme d'affaires français
 Frida Michelson (1905-1982), est une survivante lettone de la Shoah. Elle est connue pour avoir écrit le témoignage J'ai survécu à Rumbula, qui porte sur la Shoah en Lettonie et sur le massacre de Rumbula, dont elle a réchappé. 
 Leo Michelson (1887–1978), peintre letton, naturalisé américain
 Myriam Michelson (1937-1967), danseuse et actrice originaire de Finlande
 Warren Michelson, homme politique provincial canadien

Voir aussi 
 L'interféromètre de Michelson.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif